Bărăști oder Bărăștii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bărăști (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Bărăști (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Bărăști (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bărăști (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Bărăști (Colonești), Dorf im Kreis Olt
 Bărăști (Morunglav), Dorf im Kreis Olt
 Bărăști (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 Bărăștii de Cepturi, Dorf im Kreis Olt
 Bărăștii de Vede, Dorf im Kreis Olt
 Bărăștii Hațegului, Dorf im Kreis Hunedoara